El término escort puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un(a) escolta;
 a una chica de compañía.

Aviones

 a varios modelos de aviones y barcos utilizados en la Segunda Guerra Mundial:
 a un Escort fighter;
 a un Escort destroyer;
 a un Escort aircraft carrier;

Automovilismo

 al Ford Escort, un modelo de automóvil;

Cine

 a The Escort, una película de 1993.